Адер има више значења:
 Округ Адер (Ајова)
 Округ Адер (Кентаки)
 Округ Адер (Мисури)
 Округ Адер (Оклахома)
 Адер (Илиноис)
 Адер (Ајова)
 Адер (Оклахома)